Анкилозавриды  — семейство бронированных динозавров, живших около 125 миллионов лет назад (вместе с другим семейством анкилозавров — нодозавридами) и вымерших 66 миллионов лет назад во время мелового периода. Анкилозавриды были обнаружены в западной части Северной Америки, Европе и Восточной Азии, хотя хорошие образцы редки; наиболее известные находки состояли только из костных фрагментов.

Описание 
Анкилозавриды имели очень широкое, приземистое тело. На спине имелась броня, состоявшая из поперечных полос, составленных из костных пластин и узелков. Эти пластины соединяли полосы кожи, благодаря чему шея, туловище и хвост сохраняли подвижность. Такое же строение брони имеют современные броненосцы. У многих анкилозавровых на шее и плечах были расположены длинные шипы, которые защищали животное от хищников.
У представителей подсемейства анкилозаврин на хвостах имелось мощное утолщение, с помощью которого животные защищались от хищников. Они могли орудовать этим утолщением как средневековой булавой, по которой получили своё название. Возможно, что эта булава была ярко раскрашена, на ней могли быть два ярких пятна, похожих на глаза, чтобы сбить хищника с толку. У некоторых анкилозаврин эта булава могла весить более 27 килограмм.
Тяжёлый панцирь и их хвосты с роговыми частями делали их внешне похожими на млекопитающих глиптодонтов (и, в меньшей степени, на гигантских черепах миоланидов из Австралии).

Они имели беззубый клюв (по аналогии с современными птицами), хотя по бокам рта и нижней челюсти имелись мелкие зубы.

Эволюция 
Кладистический анализ, проведённый в 2011 году Томпсоном и его коллегами, предполагает, что Minmi является базальным анкилозавром. Возраст данного динозавра оценивается примерно в 119—113 млн лет.

Анкилозавриды Северной Америки 
На протяжении XX века верхний мел бассейна Сан-Хуан, штат Нью-Мексико, дал значительные образцы различных вымерших позвоночных, в том числе и анкилозаврида Nodocephalosaurus kirtlandensis. Находки анкилозаврид до начала XXI века в основном состояли из изолированных остеодермов и позвонков, известных из отложений в формациях Fruitland и Kirtland штата Нью-Мексико. В настоящее время Nodocephalosaurus kirtlandensis известен исключительно из формации Киртланд на основе частичного черепа и изолированных посткраниальных остеодерм. В 2005 году в данном регионе был найден новый вид анкилозаврид — Ahshislepelta.

Систематика

Классификация 
По данным сайта Paleobiology Database, на март 2018 года в семейство включают 19 вымерших родов и одно подсемейство с 7 вымершими родами:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подсемейство Ankylosaurinae

 
 
 
 
 
 
 

Также в семейство включают 2 таксона в статусе nomen dubium: , . Ряд родов, ранее относимых к анкилозавридам, перенесены в семейство нодозаврид.

Филогения

Примечания

Ссылки 
 Ankylosauridae
 Family Tree

 
†
Динозавры мелового периода